Trzebów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Trzebów, un village dans la powiat de Sulęcin ;
 Trzebów, un village dans la powiat de Żagań.